Владимир Дмитриевич Косьмин ( — 25 апреля 1950) — российский военачальник, генерал-лейтенант (1919), участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн.

Биография 
Происходил из духовного звания. В 1902 году окончил Курскую духовную семинарию, а в 1904 году Чугуевское военное училище с отличием по 1-му разряду. В 1904 году выпущен был подпрапорщиком в 7-й гренадерский Самогитский полк, в этом же году произведён в подпоручики, в 1908 году в поручики, в 1912 году в штабс-капитаны. Участник Русско-японской войны. В 1914 году окончил Николаевскую военную академию по 2-му разряду. В 1915 году был произведён в капитаны .

Первая мировая война 
Участник Первой мировой войны с 1914 года, в 7-м гренадёрском Самогитским полку. 
3 февраля 1915 года за храбрость был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени:

В 1916 году произведён в подполковники и переведён в Генеральный штаб, с назначением помощника старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера Штаба Особой армии. В 1918 году произведён в полковники, с назначением штаб-офицером для поручений при штабе 9-го армейского корпуса.

С 1918 года участник Гражданской войны, в качестве начальника штаба 1-й Уральской пехотной дивизии. С 1919 года начальник 4-й Уфимской стрелковой дивизии, командующий Уральской группой войск. Участник Сибирского Ледяного похода.
12 сентября 1919 года за храбрость был награждён так называемым орденом Святого Георгия 3-й степени:

С 1920 года эмигрировал в Китай. В Харбине в 1920-х годах был одним из лидеров русской военной эмиграции, его активная борьба против генерала А. И. Андогского во-многом стала причиной глубокого раскола дальневосточных эмигрантских организаций. В 1931—1932 гг. формально возглавлял Русскую фашистскую партию. Состоял в различных организациях и предприятиях монархического толка. В 1945 году после окончания Второй мировой войны, переехал в Австралию.

Награды 
 Орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1904 год)
 Орден Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1906 год);
 Орден Святой Анны 3-й степени (1913 год);
 Мечи и бант к ордену Святой Анны 3-й степени (1915 год);
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (1915 год);
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1915 год);
 Орден Святого Георгия 4-й степени (1915 год);
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (1916 год).

Награды Белого движения:
 Орден Святого Георгия 3-й степени (1919 год);
 Благодарность Верховного правителя (1919 год);
 Знак отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» 1-й степени (1920 год).

Примечания

Источники 
 Купцов И. В., Буяков А. М., Юшко В. Л. Белый генералитет на Востоке России в годы Гражданской войны. Биографический справочник. — , 2011.

Ссылки 
 Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Биобиблиографический справочник РГВИА. — , 2004.
 Георгиевская страница. Лица, биографии.
 

Выпускники Курской духовной семинарии
Выпускники Чугуевского военного училища
Участники Русско-японской войны (Россия)
Участники Первой мировой войны (Россия)
Подполковники (Российская империя)
Генерал-лейтенанты России (Белое движение)
Русские эмигранты первой волны в Китае
Русские эмигранты первой волны в Австралии